Mitoc se poate referi la:

 Localități din România
Mitoc - localitate din județul Botoșani, reședința comunei cu același nume
Mitoc - localitate din județul Botoșani
Mitoc - localitate din județul Iași
Mitoc - localitate din județul Vaslui
 Localități din Republica Moldova
Mitoc - comună din raionul Orhei